Ferguson kan syfta på:

 Ferguson – ett efternamn samt personer med namnet
 Ferguson (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Ferguson (musikgrupp) – svensk rockgrupp från Vänersborg och Skärblacka
 Ferguson (tecknad serie) – –seriefigur, skapad av Alf Woxnerud
 Kravallerna i Ferguson 2014 – upploppen i Ferguson, Missouri 2014

Fordonstillverkare 
 Ferguson Research Ltd., brittisk formelbilstillverkare, 1959–början av 1970-talet
 Harry Ferguson (1884–1960), brittisk traktorkonstruktöre med flera företag
Massey-Ferguson, brittisk traktortillverkare sedan 1953

Traktormodeller
 Ferguson TE20, 1946–1956
 Massey-Ferguson 65, från 1958
 Massey Ferguson 3070 Autotronic, från 1986

Geografi

Antarktis 

 Mount Ferguson, Antarktis,

USA 

 Ferguson, Kentucky, ort, Pulaski County, 
 Ferguson, Missouri, Saint Louis County, 
 Ferguson, Iowa, Marshall County,

Se även
 Ferguson Bay – flera
 Ferguson Glacier – flera
 Ferguson Lake – flera
 Ferguson Peak – flera
 Ferguson Ridge – flera
 Ferguson River – flera
 Lake Ferguson – flera
 Mount Ferguson – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar